Choya (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Choya (Rusland), een plaats (selo) in het district Choysky, Rusland
Choya Umeshu, een Japans likeurbedrijf